Ейвън може да се отнася до:
 град в САЩ
 реки в Англия:
 Ейвън (Хампшър)
 Ейвън (Уорикшър)
 Ейвън (Бристол)
 Ейвън (Девън)
 американска козметична компания
 британска компания за гуми